Концепт (от лат. conceptus – „понятие“) е многозначен термин, който най-общо представлява умствен образ, формулировка. В зависимост от контекста може да има следните значения:
 Концепт — иновативната идея, която съдържа творчески смисъл; Продуктът демонстриращ тази идея, наречен продукт-концепция, е произведен единствен екземпляр, с цел да се покаже на обществеността. Пример: кола-концепция (концептуална кола);
 Концепт във философията и лингвистиката – съдържание на понятията и смислово значение на имената (знаците);
 Концепт във филологията — устойчива езикова или авторова идея имаща традиционен израз;
 Концепт — произведение на концептуалното изкуство;
 Концепт — концептуално-ориентирано програмиране — дизайн, състоящ се от един клас обекти и един клас от връзки;
 Концептуално изкуството — направление в изкуството, предназначено да отразяват на първо място идеята, а не толкова формата или внушението и;
 Социален концепт — продукт на определена култура или общество, който съществува само поради факта, че хората са готови да действат така, сякаш той съществува, или се съгласяват да се следват някои условни правила.

Източници 

 
Философия на науката